Il Lycopodium squarrosum è una pianta della famiglia delle Lycopodiaceae, conosciuta anche come Huperzia squarrosa.

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni

Licofite